Хенниган () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  — британский новелист.
 Хенниган, Джон (род. 1979) — американский рестлер.
 Хенниган, Майк (род. 1942) — английский футболист и тренер.